Sogorb peut désigner :

Un toponyme:

 Sogorb, commune d'Espagne, Segorbe, dont le nom en dialecte valencien est Sogorb.

Un patronyme, porté par :

 Patrick Sogorb, astronome amateur français.
 Philippe Sogorb, jockey